Кори Якобсен (; род. 28 августа 1995 года в Воавуре, Фарерские острова) — фарерский футболист, вратарь клуба «Сувурой».

Карьера 
Кори начинал свою карьеру в «Сувурое» из своего родного Воавура. Вратарь дебютировал за этот клуб 23 сентября 2012 года в матче фарерской премьер-лиги против торсхавнского «ХБ»: он заменил на 81-й минуте Станислава Кузьму и пропустил 2 гола за остаток встречи. Всего в своём первом сезоне на взрослом уровне Кори провёл 3 игры в высшем дивизионе, в каждой из них выходя на замену. В 2013 году он был арендован «ХБ», но не сыграл за этот клуб ни одного матча, довольствуясь ролью третьего вратаря. Сезон-2014 Кори провёл в аренде в «ТБ» из первого дивизиона. Он принял участие только в игре с дублирующим составом «КИ», в которой заменил Ивана Стойковича на 83-й минуте. 

В 2015 году он вернулся в родной «Сувурой» и принял участие в 7 матчах высшего фарерского дивизиона, пропустив в них 19 голов. По итогам сезона его клуб понизился в классе. Кори остался в команде и стал её основным вратарём, пропустив 38 голов в 26 встречах сезона-2016. Затем «Сувурой» вошёл в состав объединённой команды острова «ТБ/ФКС/Ройн», и Кори начал выступления за её дублирующий состав. В 2017 году он был «первым номером» команды, сыграв в 23 матчах и пропустив 62 мяча. В сезоне-2018 Кори потерял место в составе и не провёл ни одной игры за «ТБ/ФКС/Ройн II». В 2019 году он перебрался в тофтирский «Б68». Кори начал сезон в качестве основного голкипера клуба и пропустил 39 голов в 16 встречах. Оставшиеся игры первой лиги он провёл в запасе тофтирцев. 

В 2020 году состоялось возвращение Кори в «Сувурой» в качестве третьего вратаря.

Статистика выступлений

Достижения

Командные 
 «ТБ Твёройри»
 Победитель первого дивизиона (1): 2014

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Faroesoccer 
 Профиль на Transfermarkt 
 Профиль на WorldFootball 

Футболисты Фарерских островов
Игроки ФК «Б-68»
Игроки ФК «Твёройри»
Игроки ФК «Сувурой»